WSL — аббревиатура:

 Windows Subsystem for Linux
 World Shogi League